Brian Howard, calciatore inglese
 Brian Eugene Howard (n. 1967), cestista statunitense
 Brian Howard, poeta inglese